Дайліде () — литовське прізвище.

Відомі носії 
 Броніус Дайліде (1892—1981) — литовський політичний діяч, дипломат.
 Пранас Дайліде (1888—1965) — литовський громадський та політичний діяч, дипломат, публіцист, журналіст.

Литовські прізвища